Абдурахман Туркоевич Дудаев (; род. Чеченская Республика) — российский боец смешанных боевых искусств (, ), представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года, известен по участию в турнирах престижных российских бойцовских организаций WFCA, ACB/ ACA.

Биография 
Карьеру профессионального бойца в смешанных единоборствах Дудаев начал в 2014 году. Проиграл дебютный бой казахстанскому бойцу Ержану Эстанову. Затем Дудаев выиграл десять поединков подряд.

Большую часть карьеры провёл на турнирах ACB, ACA, WFCA. Представляет бойцовский клуб «Ахмат». Побеждал таких титулованных бойцов, как Магомед Алхасов, Олег Борисов, Михаил Малютин.

Становился чемпионом гран-при «Berkut Cup 2013» и чемпионом гран-при «Grand Prix Berkut».

17 декабря 2017 года стал чемпионом World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в легчайшем весе.

В феврале 2021 года провёл очередной бой в своей карьере на турнире ACA под номером: «ACA 118: Абдулаев — Вагаев 2», против Павла Витрука, бой прошёл всю дистанцию, победу раздельным решением судей праздновал Абдурахман Дудаев.

В июне 2021 года принял участие в главном бою вечера турнира ACA 125 в бою против бразильского бойца Франсиско де Лиму Мачиеля. Дудаев одержал победу техническим нокаутом в первом же раунде.

Титулы 
 Absolute Championship Berkut
  Чемпион (ACB) в полулёгком весе.
 World Fighting Championship Akhmat
  Чемпион (WFCA) в легчайшем весе.
 '''Berkut Cup 2013
  Чемпион в легчайшем весе.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|32-7
|Элисмар Лима да Сильва
|Техническим нокаутом (удар ногой с разворота и добивание)
|ACA 146: Абдурахманов — Пессоа
|4 октября 2022
|align=center|1
|align=center|0:28
|
|
|-
|Победа
|align=center|31-7
|Джон Тейшера
|Нокаутом (удар рукой с разворота)
|ACA 141: Фроес — Сулейманов
|22 июля 2022
|align=center|1
|align=center|0:47
|
|
|-
|Победа
|align=center|30-7
|Расул Мирзаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 138: Вагаев — Гаджидаудов
|27 марта 2022
|align=center|1
|align=center|4:06
|
|
|-
|Поражение
|align=center|29-7
|Рустам Керимов
|Решением (единогласным)
|ACA 135: Гасанов — Джанаев
|28 января 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|29-6
|Родриго Прайа
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACA 130: Дудаев — Прайа
|4 октября 2021
|align=center|1
|align=center|4:04
|
|
|-
|Победа
|align=center|28-6
|Франсиско де Лима Мачиель
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 125: Дудаев — де Лима
|29 июня 2021
|align=center|1
|align=center|3:24
|
|
|-
|Победа
|align=center|27-6
|Павел Витрук
|Решением (раздельным)
|ACA 118: Абдулаев — Вагаев 2
|26 февраля 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|26-6
|Даниэль де
|Нокаутом (удар коленом в корпус)
|ACA 112: Жубилеу — Дудаев
|4 октября 2020
|align=center|3
|align=center|3:33
|
|
|-
|Победа
|align=center|26-5
|Ислам Мешев
|Решением (единогласным)
|ACA 104: Гончаров — Вахаев
|21 февраля 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|25-5
|Олег Борисов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACA 99: Багов — Халиев
|27 сентября 2019
|align=center|2
|align=center|0:50
|
|
|-
|Поражение
|align=center|24-5
|Рустам Керимов
|Решением (единогласным)
|ACA 93 St. Petersburg
|16 марта 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|24-4
|Джо Таймангло
|Решением (единогласным)
|WFCA 54 Dudaev vs. Taimanglo
|16 ноября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|23-4
|Михаил Малютин
|Решением (единогласным)
|WFCA 47 International Tournament
|1 апреля 2018
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|22-4
|Алексей Наумов
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 44 Grozny Battle
|17 декабря 2017
|align=center|2
|align=center|N/A
|
|
|-
|Победа
|align=center|21-4
|Паата Робакидзе
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WFCA 39 Tsentaroy Battle
|20 августа 2017
|align=center|1
|align=center|0:35
|
|
|-
|Победа
|align=center|20-4
|Ирмесон Кавальканте
|Решением (единогласным)
|WFCA 35 Battle in Astana
|1 апреля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-4
|Даниэль Вирджинио
|Решением (единогласным)
|WFCA 33 Grozny Battle
|4 февраля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|18-4
|Саид Нурмагомедов
|Решением (единогласным)
|WFCA 30 2016 WFC Akhmat Grand Prix Final
|4 октября 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-3
|Матеуш Мартинс
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WFCA 22 — Grand Prix Akhmat
|22 мая 2016
|align=center|1
|align=center|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
|Диего Давелла
|Решением (единогласным)
|WFCA 16 Grand Prix Akhmat
|12 марта 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Вон Ли
|Решением (единогласным)
|WFCA — Grozny Battle 13
|26 декабря 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
|Джин Карлос
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 9 — Grozny Battle
|4 октября 2015
|align=center|2
|align=center|3:33
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
|Абзал Тогайбаев
|Сабмишном (скручивание пятки)
|WFCA 8 — Irtysh Battle
|29 августа 2015
|align=center|1
|align=center|2:18
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Саламат Истлеуов
|Решением (единогласным)
|WFCA 8 — Irtysh Battle
|29 августа 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Сидни Оливейра
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WFCA 6 — Grozny Battle
|22 августа 2015
|align=center|1
|align=center|0:51
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Денис Муцнек
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|World Fighting Championship Akhmat — Grozny Battle 3
|13 июня 2015
|align=center|2
|align=center|3:15
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
|Исаак Пиментел
|Решением (единогласным)
|Akhmat MMA — Grozny Fights
|14 марта 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-2
|Мовлид Хайбулаев
|Решением (единогласным)
|Fight Nights — Battle of Moscow 16
|11 июля 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Муса Азиев
|Решением (раздельным)
|Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 9
|22 июня 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Магомед Алхасов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 7
|18 мая 2014
|align=center|1
|align=center|2:13
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Азиз Хайдаров
|Решением (единогласным)
|Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 5
|6 апреля 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Эхтирам Даришов
|Решением (единогласным)
|Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 1
|2 марта 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Назар Ахтабаев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|RadMer 4 — 2 Round
|27 июня 2013
|align=center|2
|align=center|1:12
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Али Сулейманов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Berkut Cup 2013 — 6 Final Round
|22 мая 2013
|align=center|1
|align=center|4:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Сулейман Динаев
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|Berkut Cup 2013 — 4 Round
|10 апреля 2013
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Айдамир Магомедов
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|Berkut Cup 2013 — 1 Round
|20 марта 2013
|align=center|1
|align=center|3:30
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Аслан Шаов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|RadMer 3 — 2 Round
|23 октября 2012
|align=center|1
|align=center|0:48
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Егор Станиславский
|Сабмишном (рычаг локтя)
|RadMer 2 — 2 Round
|30 июня 2012
|align=center|2
|align=center|1:50
|
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Ержан Эстанов
|Неизвестно
|AP Nowruz Cup 2012
|18 марта 2012
|align=center|0
|align=center|0:00
|Алматы, Казахстан
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль Абдурахмана Дудаева на сайте Sherdog.com 
 Профиль Абдурахмана Дудаева на сайте ACA MMA 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Чечни